Shikoku peut faire référence à :
 l'île de Shikoku, l'une des quatre grandes îles du Japon ;
 la race de chiens shikoku, nommée en référence à l'île ;
 le Shikoku mura, un parc architectural japonais de plein air situé à Takamatsu ;
 Shikoku Facula, une zone d'albédo élevé de Titan, satellite de Titan.

Voir aussi 
 Shikokuchūō, une ville du Japon.